Walking Contradiction () — четвёртый и последний сингл панк-рок группы Green Day, с четвёртого студийного альбома Insomniac.

Видеоклип 
Видеоклип был снят Романом Копполой. Он был снят в Сан-Педро, Лос-Анджелес, Калифорния. Клип показывает участников группы «Green Day», которые ходят по городу, случайно вызывая несчастные случаи, взрывы и беспорядки, даже не зная о своих действиях, не обращая внимания. В конце клипа все трое участников встречаются, садятся в машину и уезжают. Когда они уезжают, большое здание рушится.

Видеоклип выиграл премию Грэмми за «Лучшее музыкальное видео, короткая форма» на 39-й премии Грэмми в 1997 году.

Список композиций

Чарты

Участники записи 
 Билли Джо Армстронг — вокал, гитара
 Майк Дёрнт — бас-гитара, бэк-вокал
 Тре Кул — барабаны

Примечания 

Песни Green Day
Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Синглы 1996 года
Синглы 1995 года
Панк-рок-песни
Синглы Green Day